Manchot ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Manchot (1866–1932), Arzt und leitender Oberarzt des Jugendamtes in Hamburg
 Carl Hermann Manchot (1839–1909), deutscher Theologe
 Johann Daniel Manchot (1805–1867), protestantischer Dekan und Pfarrer in Offenbach

 Willy Manchot (1907–1985), deutscher Chemiker und Industrieller

Sonstiges:
 Manchot (Familie) (Hugenottenfamilie, der alle deutschen Namensträger entstammen)
 Île des Manchots, Insel vor der Küste des Adélielands, Antarktika